Авария Ту-154 под Дубенцом (также известная как Сигаретный рейс) — авиационная авария, произошедшая в субботу 17 ноября 1990 года. Авиалайнер Ту-154М предприятия «Аэрофлот» выполнял грузовой рейс по маршруту Базель—Москва (перевозил груз сигарет), но через час после взлёта на его борту возник пожар. Экипаж снизил самолёт и совершил вынужденную посадку на поле около деревни  в районе Трутнов (Чехословакия). В результате аварии самолёт разрушился и сгорел, но никто из находившихся на его борту 6 членов экипажа не погиб.

Самолёт 
Ту-154М (регистрационный номер СССР-85664, заводской 89A818, серийный 0818) был выпущен Куйбышевским авиационным заводом (КуАПО) в сентябре 1989 года. 11 октября того же года был передан Министерству гражданской авиации СССР, которое направило его в Центральное управление международного воздушного сообщения авиакомпании «Аэрофлот». Оснащён тремя турбореактивными двигателями Д-30КУ-154-II Рыбинского моторостроительного завода.

Экипаж 
 Командир воздушного судна (КВС) — Виктор Васильевич Столяров.
 Второй пилот — Сергей Осипов.
 Штурман — Рашид Альмешев.
 Бортинженер — Владимир Андреевич Ильин.
 Бортоператор — Сергей Ильяшенко.
 КВС-проверяющий — Леонид Дмитриевич Хайко (заместитель командира эскадрильи, сидел на месте бортрадиста).

Хронология событий

Предшествующие обстоятельства 
Ту-154М борт СССР-85664 предстояло выполнить грузовой рейс из Базеля в Москву. Из-за отсутствия грузовых самолётов авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Базеля был взят обычный пассажирский авиалайнер. В Базеле на борт лайнера было загружено порядка 18 тонн мелкогабаритного груза — 1217 коробок сигарет «Winston», все они были размещены между сиденьями, в проходах и даже в кухне, расположенной в центральной части. Из-за такого расположения груза экипаж не мог в случае необходимости попасть в хвостовую часть фюзеляжа. Около 14:00 борт СССР-85664 вылетел из Базеля и после набора высоты занял эшелон FL330 (10 050 метров); через 30 минут после взлёта лайнер вошёл в воздушное пространство Чехословакии.

Пожар на борту 
Через час после взлёта самолёт подходил к воздушному пространству Польши, когда в 15:08 бортоператор доложил: Дым в салонах; но сигнализация о пожаре при этом не срабатывала. Прибежавший в салон КВС-проверяющий убедился в наличии задымления, при этом дым шёл из плафонов освещения и из вентиляционных отверстий. Подозревая возгорание электропроводки, экипаж отключил систему вентиляции и обесточил салоны. Далее пилоты связались с аэропортом Праги, до которого было примерно 100 километров, и запросили вынужденную посадку. Диспетчер дал им указание выполнить правый разворот и заходить на посадку с прямой на ВПП №25 (в настоящее время — №24).

КВС-проверяющий дал указание пилотам приступать к экстренному снижению, а сам с бортоператором предпринял попытку погасить пожар. Однако пилоты из-за стресса приступили не к аварийному, а к нормальному снижению с вертикальной скоростью 10 м/с (вместо 60-70 м/с). Тем временем, КВС-проверяющий и бортоператор попытались устранить пожар путём разрядки огнетушителей в вентиляционные отверстия, но это не помогло и задымление продолжало усиливаться; у них в итоге возникло предположение, что горит либо двигатель №2, либо хвостовой технический отсек. Борт СССР-85664 был на высоте 7000 метров, когда КВС-проверяющий вернулся в кабину и, увидев, что пилоты выполняют нормальное снижение, приказал им приступить к аварийному снижению. Бортинженер доложил: Горят все сигналы о неисправности всех двигателей, но температура и обороты в норме, что делать?. Подозревая пожар двигателя №2 (хвостового), КВС-проверяющий дал ему указание: Выключи второй, а первый и третий не трогай.

В процессе аварийного снижения (через 5 минут с момента первого сообщения о пожаре) дым начал проникать в кабину пилотов и быстро заполнил её, чем дезориентировал экипаж. Была предпринята попытка проветрить кабину путём открытия форточек, но так как из-за пожара самолёт был уже разгерметизирован, форточки открылись довольно легко, и проветривания помогали хоть ненадолго увидеть приборную панель. Также экипаж надел кислородные маски, но в стрессовой ситуации забыл переключить микрофоны в положение «Маска», из-за чего теперь авиадиспетчер не слышал докладов с самолёта, а сами члены экипажа с трудом общались между собой; помимо этого, штурман забыл включить сигнал бедствия.

Курс самолёта в начале снижения составлял 170°, а затем дошёл до 255°, приборная скорость снизилась с 460 до 430 км/ч. Примерно в 15:17 на высоте 2700 метров лайнер попал в просвет между облаков, что позволило пилотам увидеть землю и сориентироваться, а на высоте 2000 метров лайнер попал в ещё один слой облачности. В 15:19 борт СССР-85664 находился в 134 километрах от Праги по азимуту 260° (западнее). Когда сработала сигнализация опасного сближения с землёй (ССОС), КВС-проверяющему пришлось снять маску, чтобы дать пилотам команду: Выводите из снижения, штурвал на себя, сейчас ударимся о землю. Вертикальная скорость самолёта была снижена до 8,5 м/с, затем экипаж попытался выпустить закрылки на 15°, но из-за отказа привода они не выпустились. Также были полностью открыты форточки, что позволило экипажу за счёт усиления вентиляции кабины лучше видеть приборную панель. Затем самолёт на высоте 200-150 метров вышел из облаков и экипаж увидел расположенную под ними местность, а затем выбрал для посадки вспаханное поле.

Посадка, авария 
В 15:21, через 13 минут и 20 секунд с момента первого сообщения о пожаре, летевший со скоростью 360-370 км/ч по курсу 255° горящий борт СССР-85664 пролетел над деревней  и приземлился на вспаханное поле шириной 1700 метров между деревнями  и  в районе Трутнов. С приподнятым носом авиалайнер мягко коснулся земли, после чего врезался в полутораметровую насыпь асфальтированной дороги; ехавший в это время по дороге автомобиль успел затормозить прямо перед самолётом и избежал столкновения. От удара носовую стойку шасси оторвало, лайнер подскочил вверх и врезался в идущие параллельно дороге провода ЛЭП, от удара от центроплана оторвались передняя и хвостовая части фюзеляжа и обе плоскости крыла. Передняя часть фюзеляжа совершила три оборота и остановилась примерно в 500 метрах от деревни Дубенец. Хвостовая часть находилась в 200 метров от неё.

Все 6 членов экипажа успели выбраться из кабины и отойти на безопасное расстояние; у КВС был перелом рёбер, у второго пилота — травма головы, а у штурмана — перелом ключицы. Прибывшие машины скорой помощи отвезли их в госпиталь в Яромерже, туда же вскоре были доставлены и остальные члены экипажа (бортинженер, бортоператор и КВС-проверяющий). В результате аварии выжили все 6 членов экипажа, самолёт разрушился на несколько частей и почти полностью сгорел, а груз (сигареты) был уничтожен. Небольшая уцелевшая часть груза была растащена местными жителями.

Показания очевидцев 

Я ехал на велосипеде в свою деревню Ноузов. Услышал шипящий шум со свистом, вокруг никого не было, по дороге ехали легковые автомобили. Шум нарастал откуда-то с неба, и, внезапно, из облаков вывалилось что-то, оставляя за собой огненные следы. Наверное космический аппарат, подумал я. Это что-то непонятное пролетело над крайними домами, полого приближаясь к земле, пересекло мой путь. По носу и крыльям понял, что это самолёт, вся середина которого горела, пламя обнимало двигатели, видна была только верхняя часть хвоста. Я упал на землю в ожидании взрыва, через мгновение услышал скрежет с треском рвущегося металла и скоро всё стихло. Подняв голову, увидел горящее поле, с одной стороны горящий хвост, с другой кабину самолёта, из которой вылезали люди. Я побежал к ним.

Расследование 
Бортовые самописцы не зафиксировали никаких сигналов о пожаре, а задымление и вовсе не фиксируется никакими датчиками. Фактически основным свидетельством пожара в полёте стали закопчённые вещи членов экипажа, а также хаотические движения авиалайнера в процессе снижения, характерные при дезориентации пилотов. Максимальное значение вертикальной скорости составляло 20 м/с, то есть аварийное снижение не применялось.

Согласно заключению комиссии, наиболее вероятно, что источник пожара был на бортовой кухне в центральной части фюзеляжа. Одна из коробок от вибрации при взлёте включила расположенный под столешницей тумблер электрической плиты и стоявшая прямо на плите коробка с сигаретами нагрелась, а затем воспламенилась, что и вызвало пожар.

См. также 
 Катастрофа Ту-144 под Егорьевском

Примечания

Ссылки 
 Описание аварии на Aviation Safety Network

События 17 ноября
Ноябрь 1990 года
1990 год в Чехословакии
1990 год в СССР
Краловеградецкий край
Авиационные происшествия с Ту-154
Авиационные происшествия в Чехословакии
Авиационные происшествия в Чехии
Авиационные происшествия ЦУМВС
Авиационные происшествия 1990 года
Авиационные происшествия вследствие пожара на борту